Л'Епі́н-о-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на схід від Парижа, 140 км на південний схід від Ам'єна, 80 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 94 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 249,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Л'Епін-о-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Л'Епін-о-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена